Amastris (en grec ancien ) est un nom propre d'origine grecque qui peut désigner :
 Amestris , femme de Xerxès , mère du roi Artaxerxès  ;
 Amastris, épouse du roi Achéménide Artaxerxès  ;
 Amastris, fille de Darius II, épouse d'Artaxerxès II ;
 Amastris, fille d'Oxyathres, frère du roi achéménide Darius III ;
 Amastris, sœur de Cléarque et Oxyathres, les enfants de la précédente et du tyran Denys ;
 Amastris, aujourd'hui Amasra en Turquie, ville fondée par la reine Amastris sur la côte de Paphlagonie vers 300 av. J.-C..